Алекса́ндр Хаки́мов:
 Хакимов, Александр Геннадьевич (Чайтанья Чандра Чаран Дас; род. 1958) — кришнаитский гуру, проповедник и писатель.
 Хакимов, Александр Шамильевич (род. 1960) — писатель-фантаст, журналист и публицист.